

Toponyme  

 Théâtre Semafor, théâtre tchèque de Prague.

Titres  

 Le Sémaphore (1827-1946), journal marseillais.

Autres  

 Sémaphore, système de communication français ;
 Sémaphore, variable informatique permettant l'exclusion mutuelle ;
 Sémaphore, signal de cantonnement, en signalisation ferroviaire française ;
 sémaphore, poste de signalisation et de surveillance établi sur une côte pour informer et communiquer avec les navires ;
 L'alphabet sémaphore, moyen de communication visuelle utilisant des drapeaux à main, en signalisation maritime.